Кирилл Алексеев:
 Алексеев, Кирилл Валерьевич (род. 1976) — искусствовед.
 Алексеев, Кирилл Варфоломеевич (вторая половина XVII века) — подьячий, затем дьяк в правление царей Алексея Михайловича, Фёдора Алексеевича и Петра Великого и царевны Софьи.
 Алексеев, Кирилл Сергеевич (род. 1981) — российский хоккеист.